Фенербахче:
  — район Стамбула
  — мультиспортивный клуб из Стамбула, все другие клубы по разным видам спорта — секции данного. В том числе:
 Фенербахче — футбольный клуб
 Фенербахче Шюкрю Сараджоглу — стадион футбольного клуба
 
 Фенербахче (женский волейбольный клуб) 
 Фенербахче (мужской баскетбольный клуб)
 Фенербахче (женский баскетбольный клуб)
 Маяк Фенербахче

См. также 
 Фенер — исторический район Стамбула